Goldfisch steht für

 Goldfisch, Süßwasserfisch
 Vorsicht Goldfisch!, kanadische Zeichentrickserie
 alternativer Name für Schwertfisch (Sternbild)
 Goldfisch – Tarnname für ein NS-Rüstungsprojekt
 Goldfisch (Comic), deutscher Comic
 Der Goldfisch (Operette), eine Operette von Georg Jarno

Siehe auch: Goldfish (Begriffsklärung)